Ammassivik bezeichnet:
 Ammassivik, Ort im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Ammassivik (Bucht), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Ammassivik (Fjord), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland